Birbaumer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Birbaumer (1871–1931), österreichischer Politiker (CSP)
 Niels Birbaumer (* 1945), österreichischer Psychologe und Neurobiologe
 Peter Birbaumer (1969–2022), österreichischer Kampfsportler
 Rudolf Birbaumer (1876–1947), österreichischer Lehrer, Autor und Politiker